Eichwede steht für
 Bernstorff & Eichwede, 1792 gegründete Bild- und Hofbronzegießerei in Hannover, Vorgängerin vom Eisenwerk Wülfel
 Saline Georgenhall Garben & Eichwede, 1882 oder 1883 gegründete Saline in Hannover

Eichwede ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Eichwede (1878–1909), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Friedrich Eichwede (1877–1938), deutscher Jurist und Landwirt, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Sonja Eichwede (* 1987), deutsche Richterin und Politikerin (SPD)
 Wolfgang Eichwede (* 1942), deutscher Historiker und Gründungsdirektor der  Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen